HMS St Vincent, ha sido el nombre utilizado por cuatro buques y tres establecimientos costeros de la Royal Navy británica y hace referencia a San Vicente:

  fue un brulote armado con 8 cañones capturado a los franceses en 1692 y que fue vendido en 1698.
  fue una balandra armada con 14 cañones, que perteneció anteriormente a la Armada Española con el nombre de San Vicente. Fue capturada en 1780 y fue vendida en el año 1783.
  fue un navío de línea de 120 cañones botado en 1815, prestó servicios en puerto desde 1841, y fue utilizado como buque escuela desde 1862, finalmente, fue vendido en 1906.
  fue un acorazado, líder de su clase que fue botado en el año 1908 y vendido en 1921.
 HMS St Vincent fue un establecimiento en tierra dedicado al entrenamiento de jóvenes en Gosport desde 1927 hasta 1966.
 HMS St Vincent fue el nombre de un establecimiento en tierra de la Royal Navy de la sección de la reserva naval, inaugurada como HMS President, que estuvo activa entre 1983 y 1992.
 HMS St Vincent fue un establecimiento de tierra, y centro de comunicaciones en Whitehall desde 1992 hasta 1998. 

Nombres de buques británicos